Cisco steht für:

 Cisco Systems, US-amerikanischer Hardwarehersteller
 El Cisco, US-amerikanischer Italowestern (1966)
 USS Cisco (SS-290), U-Boot der US Navy
engl. Bezeichnung für verschiedene Fischarten der Gattung Coregonus

Cisco ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Andre Cisco (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Don Cisco (eigentlich Francisco Soto), mexikanisch-amerikanischer Rapper
 Giulio Cisco (1920–1999), italienischer Journalist und Schriftsteller

Cisco ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cisco (Arkansas)
 Cisco (Georgia)
 Cisco (Illinois)
 Cisco (Kalifornien)
 Cisco (Kentucky)
 Cisco (Massachusetts)
 Cisco (Minnesota), im Polk County
 Cisco (North Carolina)
 Cisco (Texas)
 Cisco (Utah)
 Cisco (West Virginia)

Siehe auch:
 Sisco (Begriffsklärung)